Le Grand Prix moto d'Italie 2007 est le sixième rendez-vous de la saison 2007 du championnat du monde de vitesse moto. Il s'est déroulé sur le circuit du Mugello du  au .

C'est le  Grand Prix moto d'Italie.

Classement final MotoGP

Classement final 250 cm³ 

|}

Classement final 125 cm³ 

 En raison des conditions climatiques difficiles lors des qualifications, plusieurs pilotes qui n'ont pu se qualifier pour la course ont été repêchés.
 Les pilotes repéchés sont:
 Makoto Tamada en catégorie MotoGP
 Jorge Lorenzo, Aleix Espargaro, Thomas Tallevi, Arturo Tizon, Taro Sekiguchi, Eugene Laverty, Fabrizio Lai and Yuki Takahashi en catégorie 250 cm
 Pol Espargaro, Steve Bonsey, Tobias Siegert et Hugo van den Berg en catégorie 125 cm

Note et référence

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Italie
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2007
Italie